Double Jeu est une série de livres-jeux écrite par Simon Farell, Jon Sutherland, Martin Allen, Andrew Chapman. Elle est composée de six livres parus chez Gallimard, et fait partie de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros.

Composition de la série 
 Issel le Guerrier
 Darian le Magicien
 Coréus le Prince
 Bardik le Voleur

Traduits de Clash of the Princes
 Lothar le Sorcier
 Clovis le Chevalier

Liens externes

Références 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros